Redd (Рэд производное от тур. глагола reddetmek — отказываться, отрицать) — турецкая рок-группа из Стамбула, основанная в 1996 году оперным тенором Доаном Дуру и гитаристом Берке Хатиполу под названием Ten ve Red. В настоящее время участниками коллектива являются Доан Дуру, Гюнеш Дуру, Берке Хатиполу, Ильке Хатиполу, Берке Озгюмющ (c 2007 года). Коллективом  выпущено 7 студийных альбомов, 1 DVD и 1 саундтрек-альбом "Prensesin Uykusu" к одноименному фильму турецкого режиссёра Чаан Ырмак.

Дискография 

 50/50 (2005) (Stardium)
 Kirli Suyunda Parıltılar (2006) (Pasaj)
 Gecenin Fişi Yok DVD  (2008) (Pasaj)
 Plastik Çiçekler ve Böcek (2008) (Pasaj)
 21 (2009) (Sony Music - Arista)
 Prensesin Uykusu (2010) (İmaj)
 Hayat Kaçık Bir Uykudur (2012) (İmaj)
 Mükemmel Boşluk (2016) (Pasaj)
 Yersiz Göksüz Zamanlar (2019) (Pasaj)

Видеоработы

Клипы

Состав группы

Официальный состав 

 Доан Дуру - Вокал, Бас-гитара
 Берке Хатиполу – Гитара, Бэк-вокал
 Гюнеш Дуру – Гитара, Бэк-вокал
 Ильке Хатиполу – Орган Хаммонда, Синтезатор, Бэк-вокал
 Берке Озгюмюш –  Ударные инструменты (участие: альбомы «Plastik Çiçekler ve Böcek», «21», концерты с 2007 года и по настоящий момент)

Временные участники 

 Зафер Шанлы – Бас-гитара (альбом «Kirli Suyunda Parıltılar»)
 Эге Гёктуна – Бас-гитара (альбом «50/50», «Gecenin Fişi Yok», «Plastik Çiçekler ve Böcek» и концерты с 2006 по 2008 гг.)
 Суат Аййилдыз– Ударные инструменты (альбомы «50/50», «Kirli Suyunda Parıltılar», DVD «Gecenin Fişi Yok» и концерты с 1996 по 2007 гг.)

Ссылки 

  (Турецкий язык)
 официальная страница Redd на сайте Facebook (Турецкий язык)
 официальная страница Redd на сайте Myspace (Турецкий язык)
 официальная страница Redd на сайте Twitter (Турецкий язык)
 официальная страница Redd на сайте Frienfedd (Турецкий язык)
 Официальный сайт фильма Prensesin Uykusu (Турецкий язык)

Дополнительные источники на русском языке 

Статья на странице Blogger.com

Статья на сайте turkishmp3.ru 

Рок-группы Турции